Die Odlum Brown Vanopen 2018 waren ein Tennisturnier für Damen in Vancouver. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 14. bis 19. August 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Vancouver